Бахрах — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Бахрах, Демьян Николаевич (1932—2019) — советский и российский юрист, специалист по административному праву, профессор УрГЮУ.
 Бахрах, Илья Исаакович (1932—2021) — советский и российский спортивный врач, доктор медицинских наук, профессор.
 Бахрах, Лев Давидович (1921—2008) — советский и российский учёный-радиофизик, член-корреспондент АН СССР (1966).
  (1824—1896) — польский апологет раввинского иудаизма.
 Исбах, Александр Абрамович (настоящее имя Исаак Абрамович Бахрах; 1904—1977) — русский писатель, литературовед, журналист.

Примечания